Qeqertap Alanngua bezeichnet:
 Qeqertap Alanngua (Sund, Ilulissat), Sund im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Qeqertap Alanngua (Sund, Qaqortoq), Sund im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qeqertap Alanngua (Sund, Qeqertarsuaq), Sund im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland